

Sigle 
 Transrapid-Versuchsanlage Emsland – impianto di test per i treni Transrapid nell'Emsland (Germania)

Codici 
 tve – codice ISO 639-3 della lingua te'un

Musica 
 Torino Vocalensemble, coro polifonico italiano

Televisione 
 Televisión Española, azienda pubblica televisiva spagnola parte di RTVE
 TVE Teletna, rete televisiva locale italiana, divenuta Sicilia Channel dal 1º gennaio 2014.